Romanova steht für:
 Romanova (Plansprache), panromanische Plansprache, Welthilfssprache
 weiblicher Familienname, siehe Romanow (Familienname)

Siehe auch:
 Romanovas